De surprise (hoorspel), een hoorspel naar het gelijknamige verhaal van Belcampo
De surprise (1984), een film gebaseerd op hetzelfde verhaal van Belcampo
De surprise (2015), een film gebaseerd op hetzelfde verhaal van Belcampo